ЦУМ — аббревиатура от Центральный универсальный магазин.

 ЦУМ (Зангар) — универмаг в Алма-Ате.
 ЦУМ — универмаг в Баку.
 ЦУМ — универмаг в Барнауле.
 ЦУМ — универмаг в Березниках.
 «ЦУМ-Айчурек» — универмаг в Бишкеке.
 ЦУМ — универмаг в Бресте.
 ЦУМ (CUP, ) — универмаг в Вильнюсе.
 ЦУМ — универмаг в Волгограде.
 ЦУМ — универмаг в Волжском.
 ЦУМ — универмаг в Вологде.
 «ЦУМ Воронеж» — универмаг в Воронеже.
 ЦУМ — универмаг в Грозном.
 ЦУМ — универмаг в Днепре.
 ЦУМ — универмаг в Донецке.
 ЦУМ — универмаг в Душанбе.
 ЦУМ «Пассаж» — универмаг в Екатеринбурге.
 ЦУМ — универмаг в Житомире.
 ЦУМ — универмаг в Ивано-Франковске.
 ЦУМ — универмаг в Иваново.
 ЦУМ — универмаг в Ижевске.
 ЦУМ — универмаг в Казани.
 ЦУМ — универмаг в Караганде.
 ЦУМ — универмаг в Киеве.
 ЦУМ — универмаг в Кирове.
 ЦУМ — универмаг в Кишинёве.
 «Красноярский ЦУМ» — универмаг в Красноярске.
 ЦУМ — универмаг в Кузнецке.
 ЦУМ — универмаг в Ленинск-Кузнецком.
 ЦУМ — универмаг в Липецке.
 ЦУМ — универмаг в Махачкале.
 ЦУМ — универмаг в Минске.
 ЦУМ — универмаг в Москве.
 ЦУМ — универмаг в Нижнем Новгороде.
 ЦУМ — универмаг в Никополе.
 ЦУМ — универмаг в Новоалтайске.
 ЦУМ — универмаг в Новокузнецке.
 «ЦУМ-Новосибирск» — универмаг в Новосибирске.
 ЦУМ — универмаг в Новочеркасске.
 ТЦ ЦУМ — универмаг в Одессе.
 ЦУМ — универмаг в Орле.
 ЦУМ — универмаг в Пензе.
 ЦУМ — универмаг в Перми.
 ЦУМ — универмаг в Петрозаводске.
 ЦУМ — универмаг в Полтаве.
 ЦУМ — универмаг в Ростове-на-Дону.
 ЦУМ — универмаг в Светлограде.
 ЦУМ — универмаг в Свободном.
 ЦУМ — универмаг в Севастополе.
 ЦУМ — универмаг в Северодвинске.
 ЦУМ — универмаг в Северске.
 ЦУМ «Самара» — универмаг в Самаре.
 ЦУМ — универмаг в Смоленске.
 ЦУМ — универмаг в Софии.
 ЦУМ — универмаг в Ставрополе.
 ЦУМ — универмаг в Томске.
 ЦУМ — универмаг в Туле.
 «Тюменский ЦУМ» — универмаг в Тюмени.
 ЦУМ — универмаг в Ульяновске.
 ЦУМ — универмаг в Уфе.
 ЦУМ — универмаг в Хабаровске.
 ЦУМ — универмаг в Харькове.
 ЦУМ — универмаг в Чебоксарах.

См. также

Примечания